«Афера Томаса Крауна» () — название нескольких фильмов:
 Афера Томаса Крауна (фильм, 1968)
 Афера Томаса Крауна (фильм, 1999) — ремейк фильма 1968 года.